Mage bzw. Magé steht für:
 Mage (Recht), ein Blutsverwandter im altdeutschen Recht
 Magé, ein Ort in Brasilien
 der alte Name der Gemeinde Mase VS im Bezirk Ering, Kanton Wallis, Schweiz
 ein traditioneller japanischer Herrenhaarschnitt, siehe Chonmage
 Mage: The Ascension, englischsprachiges Pen-&-Paper-Rollenspiel
 Mage+, ein Fork der Open-Source-Shop-Software Magento

Mage ist der Familienname von
 Eugène Mage (1837–1869), französischer Afrikareisender
 Pierre du Mage (1674–1751), französischer Komponist

Siehe auch:
 Maage
 Mag
 Magee